Richard Thomas – amerykański aktor
 Richard Thomas – artysta
 Richard Thomas – autor gier komputerowych
 Richard Thomas – brytyjski muzyk
 Richard Thomas – amerykański tancerz baletowy
 Richard Thomas – amerykański zoolog